Bomarzo kan syfta på:

Litteratur 
 Bomarzo (roman) – en roman av författaren Manuel Mujica Láinez

Musik 
 Bomarzo (opera) – en opera av kompositören Alberto Ginastera

Geografi

Italien 

 Bomarzo – en kommun i Lazio, provinsen Viterbo 

Robotskapade Italienförgreningar